Министерство финансов Грузии () отвечает за регулирование финансового сектора в  Грузии.

Структура 
Основными функциями министерства являются регулирование финансового сектора путём обеспечения устойчивого экономического развития и финансовой устойчивости; обеспечение государственной политики по финансовым вопросам, составление бюджета и налогов, обеспечение стабильности государственных финансов и развития финансовых рынков в стране, привлечение иностранных кредиторов к грузинской экономике, совершенствование бюджетного, налогового прогнозирования, финансовых механизмов, обеспечение финансового контроля за бюджетными средствами и расходами; мобилизация доходов, обеспечение государственного управления бюджетными средствами и контроля движения денежных средств в Грузии.

Список министров 
 Гурам Абсандзе (1990—1992)
 Парнаоз Ананиашвили (1990—1992)
 Дэвид Якобидзе (1993—1997)
 Михаил Чкуасели (1997—1998)
 Давид Онопришвили (1998—2002)
 Зураб Ногаидели (2001—2002)
 Мириан Гогиашвили (2002—2003)
 Зураб Ногаидели (27 ноября 2003 — 17 февраля 2005)
 Валерий Чечелашвили (февраль 2005 — июнь 2005)
 Алексий Алексишвили (30 июня 2005 — 30 августа 2007)
 Ника Гилаури (30 августа 2007 — 6 февраля 2009)
 Каха Баиндурашвили (6 февраля 2009 — 17 июня 2011)
 Дмитрий Гвиндадзе (20 июня 2011 — 13 августа 2012)
 Александр Хетагури (13 августа 2012 — 25 октября 2012)
 Нодар Хадури (25 октября 2012 — 22 ноября 2016)
 Дмитрий Кумcишвили (22 ноября 2016 — 13 ноября 2017)
 Мамука Бахтадзе (13 ноября 2017 — 13 июня 2018)
 Николоз Гагуа (21 июня 2018 — 14 июля 2018)
 Иван Мачавариани (14 июля 2018 — настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Грузии
Грузии